Диотима — жрица, жившая в древней Мантинее.
 (423) Диотима — крупный астероид главного пояса, который по мнению астрономов, входить в состав семейства Эос.